La Chanteraine peut désigner :
 La Chanteraine (affluent de l'Indre), rivière française longue de 12,2 km et coulant dans le département d'Indre-et-Loire.
 La Chanteraine (affluent de l'Ouanne), rivière française longue de 8,8 km et coulant dans les départements de l'Yonne et du Loiret.
 La Chanteraine (affluent de la Vauvise), rivière française longue de 15,4 km et coulant dans le département du Cher.